История Сирии — история территории, на которой находится Сирийская Арабская Республика. Около 10 тыс. лет до н. э. Сирия стала одним из центров докерамического неолита A, где впервые в мире появились скотоводство и земледелие. В 3-м тысячелетии до н. э. на территории Сирии существовал семитский город-государство Эбла, который входил в круг шумеро-аккадской цивилизации. Одной из ярких эпох его ранней истории были X—VIII века до н. э., когда после завоевательных походов царей Ризона I и Табримона город Дамаск стал центром могущественного арамейского царства, сделавшегося вскоре гегемоном всей Сирии. В 739 году до н. э. ассирийские отряды сумели взять Арпад (Сирия). В 738 году до н. э. они также захватили ещё 19 сирийских городов. В этих условиях сирийские владетели забыли о своих распрях и сплотились вокруг нового дамасского царя Ризона II. Александр Македонский после битвы при Иссе двинулся в Сирию, вместо того, чтобы преследовать Дария. Парменион захватил в Дамаске весь обоз персидской армии, а сам Александр занял Финикию. Таким образом, Сирия в 332 году до н. э. вошла в состав Македонского царства.

В 635 году н. э. Сирия была опустошена и затем завоевана арабами, после чего значительная часть арамейского населения обращена в ислам. В 660—750 годы, когда Дамаск служил резиденцией халифов, благосостояние Сирии вновь стало подниматься, но с упадком Дамасского халифата страна обеднела. В 1260 году пришедшее в упадок государство Айюбидов подверглось нашествию монголов под предводительством Хулагу-хана, который овладел Халебом и Дамаском, но был остановлен силами мамлюков во главе с султаном Кутузом в сражении при Айн-Джалуте на севере Палестины. Под египетским господством Сирия находилась до завоевания её в 1517 году султаном османов Селимом I. При османах Сирия была разделена на 4 провинции во главе с губернаторами, которые напрямую подчинялись стамбульской администрации. Во время Первой мировой войны арабы (в основном из Хиджаза) вместе с англичанами участвовали в освобождении Сирии от Османов. Когда же арабская армия во главе с Фейсалом ибн Хусейном в октябре 1918 года вступила в Дамаск, она была встречена как освободительница. В 1920 году Франция получает в Сан-Ремо мандат на управление Сирией и начала наступление от побережья на восток своей 60-тысячной армией. Вскоре французы вступили в Дамаск и изгнали Фейсала с его 8-тысячной армией.

17 апреля 1946 года Сирия получила полную независимость от Франции. В 1958 году Сирия попыталась объединиться с Египтом и образовалась Объединённая Арабская Республика. В 1973 году во главе республики стал Хафез аль-Асад. После смерти Хафеза Асада президентом Сирии стал его сын, Башар аль-Асад. В 2011 году в Сирии вспыхнуло восстание.

Доисторический период 

Древнейшие раннепалеолитические предметы из кремня в местонахождении Халабийе–Залабийе (Halabiyeh–Zalabiyeh) в долине Евфрата датируются периодом 2,0—1,7 млн лет назад.

Артефакты со стоянок Латамне в Хаме и Мейра (Эль-Мейрах) в  выделяют в особый тип ашельской культуры Леванта (Восточного Средиземноморья), известный также как «фация Латамне». Останки архантропа возрастом 0,5—0,45 млн лет известны с местонахождения Надауйе Айн Аскар в районе Эль Коума.

В пещере , находящейся в долине реки Африн, найдены останки нескольких неандертальцев. Дедерьех 1 имеет более грацильное строение посткраниального скелета по сравнению с Дедерьех 2. Каменная индустрия в пещере Дедерье составляет единый комплекс с Табун В.

12 800 лет назад (поздний дриас) на поселение Абу-Хурейра упали фрагменты крупного астероида или кометы.

Около 10 тыс. лет до н. э. Сирия стала одним из центров докерамического неолита A, где впервые в мире появились скотоводство и земледелие. Для последующего докерамического неолита B характерны прямоугольные дома Мурейбетской культуры. В эпоху докерамического неолита местные жители использовали сосуды из камня, гипса и обожжённой извести. Находки обсидиана, происходящего из Анатолии, свидетельствуют о древних торговых отношениях. 

11 000 лет назад община в Тель Карасса стала родоначальником сельского хозяйства. Открытия, сделанные на участке Tell Qarassa North, являются старейшими свидетельствами одомашнивания трёх видов зерновых: один вид ячменя и два вида пшеницы (полба и спельта).

Поселение  9—8 тыс. до н. э. на севере Сирии имело площадь 8 га. Исследование ДНК жителей Телль Халула и  на юге Сирии показало, первые европейские поселения основали жители Ближнего Востока.

Древнейшие известные на сегодняшний день ископаемые остатки одомашненной коровы сделаны на ранненеолитическом поселении  в северной Сирии и относятся к 8 тысячелетию  (калиброванные же радиоуглеродные даты составляют 10 650 — 10 250 лет назад). Молекулярно-генетический анализ данных находок позволяет сделать вывод, что всё поголовье нынешних коров произошло от 80 туров, приручённых в поселениях Джа'де эль-Мугара и  Чайоню-Тепеси в юго-восточной Турции.

В 5 тыс. до н. э. на севере современной Сирии существовала халафская культура, которая враждовала с убайдской культурой и была ею поглощена.

В Северной Месопотамии начало городской жизни можно увидеть в Нагаре (ныне Тель-Брак в северной части Сирии). К 3800 году до н. э. город имел большие здания, обширные мастерские и предполагаемое население 20 тыс. человек, не считая его пригороды. Первым значительным поселением на юге Месопотамии был Эриду около 3700 года до н. э.

В эпоху позднего неолита и раннего бронзового века важную роль играли города Хамукар и Эмар.

Дамаск расположен в центре оазиса Гута, простирающегося с севера на юг на 25 км, а с запада на восток — на 16 км. Первые упоминания о нём известны около 2500 года до н. э., хотя археологические раскопки показывают, что городское население жило здесь уже в 4-м тысячелетии до н. э. Помимо земледелия, местные жители издревле занимались торговлей. Этому способствовало чрезвычайно выгодное местоположение города — на краю Восточной пустыни, вблизи двух судоходных рек, в точке, откуда расходились дороги на запад, юг и восток. В связи с этим Дамаск играл важную роль во всей многовековой истории Сирии.

Учёные из  изучили генотип зверей из  на севере Сирии и установили, что останки возрастом 2600–2200 лет до н. э. принадлежат к  — гибридам домашних ослиц и самцов кулана.

В тени древних цивилизаций 
 — (датируется концом 4 тыс. до н. э.)

В 3-м тыс. до н. э. на территории Сирии существовал семитский город-государство Эбла, который входил в круг шумеро-аккадской цивилизации. Он наследовал традиции неолитической революции, писали клинописью. С юга тревожили амореи, с севера наступали хурриты. На XXVI—XXV века до н. э. пришлась столетняя война Эблы с городом-государством Мари. Впоследствии на территории Сирии образуется аморейское государство Ямхад, конец которому кладёт нашествие хеттов. В XVII веке до н. э. в зоне взаимодействия вторгшихся с Балкан индоевропейцев (хетты) и цивилизаций Месопотамии местные племена хурритов формируют государство Митанни. Предположительно на месте городища Телль-Фехерия находилась Вашшуканни (Хошкани) — столица хурритского государства Митанни.

Примерно в 1800 году до н. э. царь Ассирии Шамши-Адад I избрал для себя в качестве столицы город Шубат-Эллиль.

В XV веке до н. э. Сирия подвергается нашествию египетского фараона Тутмоса I.

В XIV—XI веках до н. э. в долине среднего течения реки Хабур существовало царство Мари.

Арам 

Одной из ярких эпох его ранней истории были X—VIII века до н. э., когда после завоевательных походов царей Ризона I и Табримона город Дамаск стал центром могущественного арамейского царства, сделавшегося вскоре гегемоном всей Сирии. Это главенствующее положение сохранялось и при их потомках. В начале IX века до н. э. сын Таб-Риммона, Бен-Хадад I, воевал с царством Израиль и отторг у израильтян часть северной Галилеи. Но спустя несколько десятилетий гегемонии Дамаска стали угрожать стремительно усиливавшиеся ассирийцы. Впервые они собрали дань с правителей Сирии в 859 году до н. э. Чтобы успешней противостоять врагу, местные владетели решили объединить свои силы. Сыну Бен-Хадада I, Бен-Хададу II, удалось создать мощный антиассирийский союз, в который вместе с ним вошли цари хаматский, израильский, арвадский, аммонский и некоторые другие. В 853 году до н. э. под стенами города Каркара, на берегу реки Оронт, произошла ожесточённая битва. Она была очень кровопролитной, но закончилась безрезультатно. Некоторое время спустя ассирийский царь Салманасар III опять вторгся в Сирию, осадил Дамаск, но взять его не смог.

Однако опасная для ассирийцев коалиция сирийских и израильских правителей сохранялась недолго. Вскоре между израильским царём Ахавом и Бен-Хададом II (библ. Венадад) началась война. В сражении при Римот-Гилеаде в 850 году до н. э. израильтяне были разбиты, а Ахав был убит (). Затем в 843 году до н. э. умер и сам Бен-Хадад II — один из его приближённых, некто Азаил, воспользовавшись тем, что царь был болен, придушил его одеялом и сам захватил власть. В 834 году до н. э. 120-тысячное ассирийское войско во второй раз подступило к Дамаску. Царь Ассирии Салманасар III обнаружил, что сирийцы заняли позиции на горе Сенире, одной из горных вершин Ливана, и окопались там. Ассирийцы сумели разбить сирийское войско, а сам Азаил вынужден был бежать в Дамаск. Ассирийцы окружили город и вырубили рощи в его окрестностях. Салманасар III смог захватить большую добычу, но взять город не удалось и на этот раз.

«Азаил, царь Сирийский» (), смог сохранить престол после ухода ассирийцев и некоторое время спустя начал войну с израильтянами. Сирийцы были удачливы и фактически сумели превратить израильского царя Иоахаза в своего вассала. Но в 802 году до н. э. ассирийцы опять напали на Сирию. Возглавлявшему поход Адад-нирари III удалось, наконец, разбить сирийцев и захватить их столицу Дамаск. Ассирийцы полностью разграбили город и получили огромную добычу. Азаилу пришлось признать себя вассалом Ассирии. Но он опять смог удержать престол и правил до 796 года до н. э. Сын Азаила, Бен-Хадад III, несколько раз воевал с израильским царём Иоасом, но всё вроде бы неудачно — израильтяне отобрали у сирийцев обратно все ранее утерянные ими города. Сын Иоаса, Иеровоам II, продолжал теснить Дамаск и даже захватил обширные сирийские территории, в число которых, возможно, входила вся долина Бекаа.

Под скипетром восточных царей 

Следующий ассирийский царь, Тиглатпаласар III, задумал расширить границы своего государства и с этой целью начал завоевания в западном направлении (то есть в сторону Сирии). В 739 году до н. э. ассирийские отряды сумели взять Арпад. В 738 году до н. э. они также захватили ещё 19 сирийских городов. В этих условиях сирийские владетели забыли о своих распрях и сплотились вокруг нового дамасского царя Ризона II. Союзником сирийцев был царь Израиля Факей, а также цари Газы и Эдома. Но силы сирийцев явно уступали Ассирии. В 734 году до н. э. Тиглатпаласар III завоевал Израиль, а в 733 году до н. э. ассирийцы взяли Дамаск. Город был сильно разрушен. Мощь сирийцев была подорвана. Царь Ризон II был схвачен и казнён ассирийцами, царство его стало ассирийской провинцией. После этого большая часть арамейского населения была насильно переселена во внутренние районы Ассирии.

На смену ассирийцам пришли халдеи, а затем персы.

Античный период 

После битвы при Иссе Александр Македонский вместо того, чтобы преследовать Дария, двинулся в Сирию. Парменион захватил в Дамаске весь обоз персидской армии, а сам Александр занял Финикию. Таким образом, Сирия в 332 году до н. э. вошла в состав Македонского царства. По смерти Александра Македонского Сирия сначала принадлежала Антигону, который в битве при Иссе (301 год до н. э.) лишился царства и жизни, а Сирия досталась Селевку Никатору, при котором она достигла своего высшего развития; границы Сирийского государства доходили до Окса (ныне Аму-Дарья) и Инда. Селевк и сын его Антиох I Сотер основали целый ряд эллинистических городов (Селевкия на Тигре, Селевкия на Оронте, Антиохия и др.). Эти вновь основанные города сделались главным орудием смешения национальностей, религии, языка и культуры, так как жители их состояли из македонян, греков и туземцев. Преемники Селевка не были в состоянии удержать за собою господство над огромной территорией; в их руках с начала II века до н. э. осталась только одна Сирия. В 83 году до н. э. Тигран II, царь Великой Армении, завоевал Сирию, изгнал последних Селевкидов и присоединил к своему государству остатки Сирийского царства.

В 64 году до н. э. после победы Помпея над Митридатом VI и Тиграном II Сирия сделалась римской провинцией, причём к ней была присоединена и Иудея. Римские проконсулы всячески добивались управления Сирией.

Антиохия скоро сделалась важнейшим городом провинции Азии и третьим городом всей Римской империи; так как Антиохия находилась внутри страны, то гаванью для неё служил город Seleucia Pieria. Как в Антиохии, так и в остальной Сирии образованные слои общества по-прежнему говорили по-гречески и сохранили греческие нравы и обычаи. Сирия постоянно страдала от вторжений парфян. При ослаблении Римской империи на территории Сирии появилось Пальмирское царство. При восточно-римских императорах Сирия падала всё больше и больше и, наконец, сделалась добычей сарацинов.

Средневековая история 

В 635 году Сирия была опустошена и затем завоёвана арабами, обратившими значительную часть арамейского населения в ислам. В 660—750 годах, когда Дамаск служил резиденцией халифов, благосостояние Сирии вновь стало подниматься, но с упадком Дамасского халифата страна обеднела. Крестовые походы сделали Сирию театром непрерывных военных столкновений в течение 2 веков. Здесь образовалось Антиохийское княжество. В 1187 году египетский султан Саладин завоевал Сирию.

В 1260 году пришедшее в упадок государство Айюбидов подверглось нашествию монголов под предводительством Хулагу-хана, который овладел Халебом и Дамаском, но был остановлен силами мамлюков во главе с султаном Кутузом в битве при Айн-Джалуте на севере Палестины.

Османский период 

Под египетским господством Сирия находилась до завоевания её в 1517 году султаном османов Селимом I. При османах Сирия была разделена на 4 провинции во главе с губернаторами, которые напрямую подчинялись стамбульской администрации. В XVIII веке в Сирии усилилось французское влияние. На побережье высадились солдаты Наполеона. В 1833 году египетский хедив Мегемет-Али завоевал Сирию, но в 1840 году, вследствие вмешательства европейских держав, принуждён был вернуть Сирию обратно Турции. В конце 1850-х и начале 1860-х годов вспыхнули кровавые распри между друзами и маронитами, потребовавшие посылки французского корпуса и закончившиеся основанием на Ливане полуавтономной области маронитов. Развитие индустриального общества в Европе способствовало упадку местных ремёсел и проникновению европейского капитала.

Проект Великой Сирии 

Из Европы через движение младотурок в Сирию проникают идеи национализма, которые приобретают панарабскую окраску. Во время Первой мировой войны арабы (в основном из Хиджаза) вместе с англичанами участвовали в освобождении Сирии от османов. Когда же арабская армия во главе с Фейсалом ибн Хусейном в октябре 1918 года вступила в Дамаск, она была встречена как освободительница. Город был объявлен резиденцией независимого правительства всей Сирии, которая воспринималась как возрождение Дамасского халифата. Фейсал I в 1919 году ездил на конференцию в Париж, тщетно пытаясь добиться признания прав династии Хашимитов на власть над Арабским Востоком. Вернувшись в Сирию, он объявил себя королём Сирии, созывал дважды панарабские конгрессы в Дамаске, выработал проект конституции в 1920 году. Он не учёл, что Великобритания за его спиной договорилась отдать Сирию Франции в обмен на отказ от богатой нефтью области Мосула.

Французский мандат 

В 1920 году Франция получила на международной конференции в Сан-Ремо мандат на управление Сирией и начала наступление от побережья на восток своей 60-тысячной армией. Вскоре французы вступили в Дамаск и изгнали Фейсала с его 8-тысячной армией. В соответствии с франко-турецким договором 20 октября 1921 года Александреттский санджак был выделен в особую автономную административную единицу внутри французского мандата, так как в нём, помимо арабов и армян, проживало значительное количество турок. 

В 1925 году друзы из Джебель-Друза подняли восстание против французов. В октябре 1925 года лидеры национального движения организовали восстание в Халебе и Дамаске, подавленный после двух дней артиллерийских обстрелов Дамаска, в результате которых погибло около 5 тыс. сирийцев. Восстание друзов французы смогли подавить только в 1927 году.

В 1930 году была введена в действие новая конституция, которая подтверждала контроль Франции над страной, но предусматривала наличие выборного президента и однопалатного парламента. 

7 сентября 1938 года на северо-западе Сирии на территории Александреттского санджака образовалось Государство Хатай, которое 29 июня 1939 года было аннексировано Турцией. 

Подавление британцами восстания арабов в Палестине раскололо националистов и правящую коалицию. Воспользовавшись этим обстоятельством, французы вновь ввели в Дамаске чрезвычайное положение, и в 1939 году верховный комиссар приостановил действие конституции, распустил парламент и арестовал наиболее активных лидеров национального и рабочего движения. В ответ в знак протеста президент страны 7 июля 1939 года ушёл в отставку, был распущен парламент, отменена конституция и для управления внутренними делами французскими властями был создан так называемый Совет директоров. 

После капитуляции Франции в 1940 году в Сирии начались перебои с хлебом, сахаром и бензином. В феврале 1941 года Национальный блок, во главе которого встал Шукри Куатли, организовал забастовку, которая продолжалась в течение двух месяцев, что вынудило верховного комиссара правительства Виши распустить назначенный ранее Совет директоров. Вместо него был сформирован комитет во главе с умеренным националистом Халедом аль-Аземом, управлявший Сирией до 1941 года, когда войска Великобритании и «Свободной Франции» заняли страну и восстановили действие конституции. Между Шукри Куатли, администрацией «Свободной Франции» и британскими представителями было достигнуто соглашение, в соответствии с которым в июле 1943 года в Сирии были проведены новые парламентские выборы. На них победил Национальный блок (преобразованный в Национальный патриотический союз), получивший подавляющее большинство мест в парламенте. 

Номинально Сирия стала независимым государством в 1945 году, когда было объявлено о создании национальной армии. Страна вступила в ООН, а также приняла участие в создании Лиги арабских государств. Однако полная независимость была достигнута  лишь после окончательного вывода французских и британских войск, завершившегося 17 апреля 1946 года. Эта дата стала национальным праздником Сирии – Днём эвакуации.

Современная Сирия 

Появление государства Израиль в 1948 году и последующая за ним арабо-израильская война привела к острому политическому кризису. В 1949 году в Сирии в результате трёх военных переворотов сменилось три диктатора: Хусни аз-Заим, Сами аль-Хиннави и Адиб аш-Шишакли. В 1958 году Сирия попыталась объединиться с Египтом, в результате чего образовалась Объединённая Арабская Республика. Но в 1961 году после очередного военного переворота Сирия заявила о выходе из состава ОАР.

В результате переворота в 1963 году Сирия оказалась под властью лидеров партии БААС (Партия Арабского Социалистического Возрождения). В БААС достаточно быстро верх одержала националистическая фракция с ориентацией на тотальный социализм, близкий к советской модели. Вскоре социалистический акцент в экономике был смягчён, но за этим последовал военный переворот 1966 года. Курс на укрепление роли госсектора в экономике был продолжен. Основную оппозицию Баас составляли исламисты. В 1976—1982 годах в стране происходили организованные исламистами массовые выступления и террористическая борьба против Баас, получившие название исламского восстания.

Конституция 1969 года определила Сирию как демократическую, народную, социалистическую республику с плановой экономикой, с ограниченной рамками закона частной собственностью. 16 ноября 1970 года в результате военного переворота был свергнут президент Салах Джадид, и президентом республики в 1971 году стал Хафез аль-Асад, чьё правление фактически являлось диктатурой. Явный советский уклон сирийского руководства был уравновешен реверансами в сторону ислама. Арабо-израильские войны в 1967 и 1973 годах способствовали увеличению роли Сирии в общем противостоянии.

В годы правления Хафеза Асада Сирия стремилась ограничить влияние Израиля в регионе. Под контроль Израиля перешли сирийские Голанские высоты, однако своеобразной «компенсацией» за эту потерю стал почти полный политический контроль Сирии над Ливаном, установленный во время гражданской войны в этой стране.  

В 1976—1982 годах в Сирии произошла серия вооружённых выступлений исламистов-суннитов, по преимуществу членов организации «Братья-мусульмане». Атаки исламистов были направлены главным образом против правящей партии БААС, а также против мусульман-алавитов, так как президент страны и многие ответственные деятели государства, партии БААС, службы безопасности Сирии были представителями этой общины. Наиболее известным эпизодом восстания был штурм правительственными войсками города Хама в 1982 году, в результате которого, по разным оценкам, погибли от 17 до 40 тысяч человек.

После смерти Хафеза Асада в 2000 году президентом Сирии стал его сын, Башар аль-Ассад. Политика Башара Ассада отличается бо́льшей мягкостью и гибкостью по сравнению с его отцом. В 2005 году он согласился вывести из Ливана сирийские войска и даже дал согласие сотрудничать со следователями ООН, подозревавшими сирийские спецслужбы в убийстве бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири.

Согласно статье К. Капитонова, ещё до Войны в Ираке 2003 года, в обход запрета Совета Безопасности ООН, Сирия участвовала в снабжении оружием режима Саддама Хусейна.

Будучи временным членом СБ ООН, Асад пытался предотвратить эту войну, но затем неожиданно поддержал позицию США. Тем не менее, впоследствии США обвиняли Асада в поддержке террора в послевоенном Ираке.

Россия (2008), США, ЕС, Израиль и Франция обвиняли Асада в материально-технической поддержке военизированных групп — противников Израиля (Хезболла, Хамас, Исламский джихад), признанных террористическими организациями в ряде стран мира.

В 2011 году в Сирии начался вооружённый конфликт, в ходе которого часть территории страны была захвачена различными антиправительственными силами. В  2014  году  радикальные исламисты  основали  собственное  государство  ИГИЛ, столицей  которого сделали  город  Ракка. Быстрые территориальные завоевания в Ираке и Сирии в течение первой половины 2014 года, в совокупности с осуждёнными международным сообществом жестокостью и нарушением прав человека, а также боязнь дальнейших неожиданных последствий гражданской войны в Сирии вынудили многие страны начать военные действия против ИГИЛ. 30 сентября 2015 года, по просьбе сирийского правительства Российская Федерация вмешалась в гражданскую войну в Сирии, начав военную операцию в этой стране.

Примечания

Литература 

 Бикерман Э. Государство Селевкидов / Пер. с франц. Л. М. Глускиной. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1985. — 264 с. 
 Вулли Леонард. Забытое царство / Пер. с англ. Е. Н. Самусь. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1986. — 168 с.: ил. — Серия «По следам исчезнувших культур Востока». 
 Грушевой А. С. Очерки экономической истории Сирии и Палестины в древности (I в. до н. э. — VI в. н. э.). — СПб.: Нестор-История, 2013. — 392 с. — Серия «Историческая библиотека». — ISBN 978-5-90598-803-5
 Древняя Эбла (Раскопки в Сирии) / Сост. и введение Пьера Маттиэ. Под ред. И. М. Дьяконова. — М.: Прогресс, 1985. — 368 с.: ил.
 Заблоцка Юлия. История Ближнего Востока в древности (от первых поселений до персидского завоевания). — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1989. — 416 с. — Серия «По следам исчезнувших культур Востока». — ISBN 5-02-016588-3
 Матвеев К. П., Сазонова А. А. Пять жизней древней Сури. — М.: Молодая гвардия, 1989. — 188 с.: ил. — Серия «Эврика».
 Пигулевская Н. В. Культура сирийцев в средние века. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1979. — 272 с.: ил. — Серия «Культура народов Востока».
 
 Смирнов С. В. Государство Селевка I (политика, экономика, общество). — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке; Университет Дмитрия Пожарского, 2013. — 344 с.
 Церен Эрих. Библейские холмы / Пер. с нем. Н. В. Шафранской. Под ред. Д. П. Каллистова. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1966. — 480 с.: ил. — Серия «По следам исчезнувших культур Востока». 
 Циркин Ю. Б. История библейских стран. — М.: Астрель, Транзиткнига, 2003. — 576 с. — Серия «Классическая мысль». — ISBN 978-5-17-018173-6
 Шифман И. Ш. Сирийское общество эпохи Принципата (I-III вв. н. э.). — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1977. — 310 с.: ил.
 Шифман И. Ш. Угаритское общество (XIV - XIII вв. до н. э.) — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1982. — 392 с.: ил. 
 Шифман И. Ш. Культура древнего Угарита (XIV-XIII вв. до н. э.). — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1987. — 236 с.: ил.

Ссылки 
 История Сирии
 Сирия и Палестина
 Густерин П. В. Сирия между мировыми войнами.
 Полвека власти Асадов. Что значат для Сирии Башар и Хафез // НВО НГ, 9.07.2020

 

История Сирии